Diedrichshagen heißen folgende Orte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:

 Diedrichshagen (Kröpelin), Ortsteil der Stadt Kröpelin im Landkreis Rostock
 Diedrichshagen (Rostock), Ortsteil der Hansestadt Rostock
 Diedrichshagen (Rüting), Ortsteil der Gemeinde Rüting im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Diedrichshagen (Weitenhagen), Ortsteil der Gemeinde Weitenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald